

Osoby 
 Peter Aalders (1785–1834) – brytyjski żołnierz, Holender.

Zobacz też 
 Aalder Island
 Aalders Landing
 Aalders Lang Brook
 Aalders Lang Meadow
 Aldersville